En familie – titolo originale del romanzo In famiglia di Hector Malot
 En familie – film danese del 2010 diretto da Pernille Fischer Christensen